Бро́жек — польське прізвище.

Відомі носії:

 Павел Брожек (; 1983) — польський футболіст.
 Ян Брожек (Йоанн Бросціус, Брозик, Бржоський, Броський, Curzeloviensis або Curel, ; 1585—1652) — польський математик, астроном, богослов.

Польські прізвища